Браян Смолінскі (,  27 грудня 1971, Толідо) — колишній американський хокеїст, що грав на позиції центрального нападника. Грав за збірну команду США.

Провів понад тисячу матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра
Хокейну кар'єру розпочав 1989 року.

1990 року був обраний на драфті НХЛ під 21-м загальним номером командою «Бостон Брюїнс».

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 19 років, захищав кольори команд «Бостон Брюїнс», «Піттсбург Пінгвінс», «Нью-Йорк Айлендерс», «Лос-Анджелес Кінгс», «Оттава Сенаторс», «Чикаго Блекгокс», «Ванкувер Канакс» та «Монреаль Канадієнс».

Загалом провів 1179 матчів у НХЛ, включаючи 123 гри плей-оф Кубка Стенлі.

Виступав за національну збірну США в складі якої виграв золоті медалі на Кубку світу 1996 року.

Статистика

Посилання
 
 

Американські хокеїсти
Гравці збірної США з хокею
Хокеїсти «Бостон Брюїнс»
Хокеїсти «Піттсбург Пінгвінс»
Хокеїсти «Нью-Йорк Айлендерс»
Хокеїсти «Лос-Анджелес Кінгс»
Хокеїсти «Оттава Сенаторс»
Хокеїсти «Чикаго Блекгокс»
Хокеїсти «Ванкувер Канакс»
Хокеїсти «Монреаль Канадієнс»
Хокеїсти АХЛ‎
Задрафтовані «Бостон Брюїнс»
Хокеїсти «Мілвокі Едміралс»
Спортсмени з Огайо